Becanchén bezeichnet:

 Becanchén (Campeche), Ort in Mexiko
 Becanchén (Yucatán), Ort in Mexiko